Mario Bossi (calciatore 1901)
Mario Bossi (calciatore 1909)
Mario Bossi, personaggio di Gunslinger Girl